Die Abkürzung ECAC steht für:
 die Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz, regionale Unterorganisation der ICAO
 die Eastern College Athletic Conference, eine Conference im Spielbetrieb der Collegeorganisation NCAA
 die ECAC Hockey, eine Eishockey-Conference im Spielbetrieb der Collegeorganisation NCAA
 epithelialen Calciumkanal (englisch: epithelial calcium canal)

Abkürzung